Goldbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Goldbaum (1903–1944), deutscher Tontechniker
 Helene Goldbaum (1883–?), österreichische Schriftstellerin, Übersetzerin und Vertreterin der Individualpsychologie
 Peter Goldbaum (1916–1981), deutscher Produzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Wenzel Goldbaum (1881–1960), deutsch-jüdischer Jurist, bedeutender Vertreter im Bereich des Urheberrechts
 Wilhelm Goldbaum (1843–1912), jüdisch, deutsch-österreichischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer

Siehe auch:
 Goldenbaum